Kazuki Yamaguchi kan henvise til:

 Kazuki Yamaguchi (fodboldspiller, født 1986) - japansk fodboldspiller født i 1986
 Kazuki Yamaguchi (fodboldspiller, født 1995) - japansk fodboldspiller født i 1995